Ву́лиця Айвазо́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах.

Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Вінниця.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Дніпро.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Донецьк.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Запоріжжя.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Кам'янське.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Керч.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Кривий Ріг.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Кропивницький.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Луцьк.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Севастополь.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Судак.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Суми.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Ужгород.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Феодосія.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Харків.
Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Айвазовського — вулиця в місті Черкаси.

Колишні назви:
 Вулиця Айвазовського — колишня назва вулиці Софії Караффи-Корбут у місті Львів.
 Вулиця Айвазовського — колишня назва вулиці Василя Авраменка в місті Рівне.

Див. також 
 Провулок Айвазовського (Київ)
 Проспект Айвазовського (Феодосія)

 
Вулиці, названі на честь людей
Вулиця Айвазовського